Церковь Святого Григория Просветителя () — храм Армянской Апостольской церкви в столице Судана Хартуме.

История 
В Судане живёт около 1 тысячи армян. В основном они поселились в столице — Хартуме. Практически все эти армяне —- потомки беженцев из Западной Армении, жертв Геноцида армян. Церковь была основана в XX веке. На сегодняшний день церковь Сурб Григор Лусаворич является действующей.

См. также 
 Список армянских храмов мира

Армянские церкви (сооружения)
Храмы Святого Григория Просветителя
Культовые сооружения по алфавиту
Армянские храмы XX века